Quilly kan syfta på:
 Quilly, Ardennes
 Quilly, Loire-Atlantique